Бася Ароновна Торбина — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1903 году в Екатеринославе, дочь сапожника. Член РКП(б) с 1919 года.

С 1917 г. — портниха, активная участница революционного движения. Участница Гражданской войны, студентка рабочего факультета сельскохозяйственного вуза, работница отдела по труду и зарплате в МТС в селе Ояж Новосибирской области, председатель Ояжского (Ояшинского) райисполкома, с 1938 г. начальник организационного отдела Министерства сельского хозяйства СССР.

С 1958 г. на пенсии.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Умерла в Москве в 1974 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище (колумбарий Новой, Новейшей территорий).

Ссылки 
 Торбина
 Бася Ароновна ТОРБИНА (1903-1976)

Председатели районных исполкомов РСФСР
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище